Pfaffenbusch bezeichnet:

 Pfaffenbusch (Solingen), Ortsteil der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Pfaffenbusch (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Pfaffenbusch, Waldgebiet in Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen
 Pfaffenbusch, Waldgebiet in Seelen, Rheinland-Pfalz